Арсла́ново — название населенных пунктов в России:

 Арсланово — село в Буздякском районе Башкортостана.
 Арсланово — село в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Арсланово — село в Кигинском районе Башкортостана.
 Арсланово — село в Чишминском районе Башкортостана.
 Арсланово — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.

См. также 
 Арасланово — многозначный термин
 Арасланова — деревня в Курганской области (с 1934 по 1943 годы входила в состав Челябинской области)
 Тятер-Арасланово — село в Башкортостане
 Арслано-Амекачево — деревня в Башкортостане
 Новый Арслан — деревня в Башкортстане
 Аслана — село в Тюменской области
 Арслан — персоналии